М-43
 М-43 (миномёт) — советский миномёт калибра 160 мм.
 М-43 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.